Torup Sogn kan henvise til:

Sogne i Danmark 
 Torup Sogn (Halsnæs Kommune) – et sogn i Halsnæs Kommune og i Frederiksværk Provsti
 Torup Sogn (Rebild Kommune) – et sogn i Rebild Kommune og i Hadsund Provsti
 Torup Sogn (Randers Kommune) – et sogn i Randers Kommune og i Randers Søndre Provsti

Sogn i Sverige 
 Torup sogn (Sverige) – et sogn i Halland, Sverige